Per delfino rosa si può intendere due specie:
Sousa chinensis
Inia geoffrensis